L'edizione 1961-62 della Primeira Divisão vide la vittoria finale dello Sporting.

Capocannoniere del torneo fu Azumir Veríssimo (), con 23 reti.

Classifica finale

Verdetti 
  Sporting CP campione di Portogallo 1961-62 e qualificato in Coppa dei Campioni 1962-1963.
  Benfica vincitore della Coppa dei Campioni 1961-1962, vincitore della Taça de Portugal 1961-1962 e qualificato in Coppa dei Campioni 1962-1963.
  Porto e Belenenses qualificate in Coppa delle Fiere 1962-1963.
  Beira-Mar, Covilhã e Salgueiros retrocesse in Segunda Divisão.

Record 
 Maggior numero di vittorie:  (19)
 Minor numero di sconfitte:  (2)
 Miglior attacco:  (69 gol segnati)
 Miglior difesa:  (16 gol subiti)
 Miglior differenza reti:  (+49)
 Maggior numero di pareggi:  (8)
 Minor numero di pareggi:  (2)
 Minor numero di vittorie:  (2)
 Maggior numero di sconfitte:  (21)
 Peggior attacco:  (17 gol segnati)
 Peggior difesa:  (81 gol subiti)
 Peggior differenza reti:  (-64)

Risultati

Voci correlate 
Taça de Portugal 1961-1962
Taça Ribeiro dos Reis 1961-1962

Collegamenti esterni 
 
 

Calcio nel 1961
Calcio nel 1962
Campionato portoghese di calcio